Partidul Conservativ (Conservatieve Partij (Roemenië)), een voormalige Roemeense politieke partij
 PC, Coöperatieve Vereniging U.A. voor Lijkbezorging, bekend geworden als Coöperatie PC en PC Uitvaart
 Parsec, een astronomische afstandsmaat
 P.C. Hooftstraat, een straat in Amsterdam, de "PC"
 PC-maat, hart-op-hart-afstand tussen deurkruk en cilinder van een cilinderslot
 Personal computer, of thuiscomputer, in de brede zin
 IBM Personal Computer, een computer van IBM
 IBM PC-compatibele, een computer die gebaseerd is op de IBM PC
 picocoulomb, een eenheid van elektrische lading( zie Coulomb (eenheid))
 Player character, een personage in een rollenspel
 polarization controller, een hulpmiddel in de optica
 police constable, een Britse politierang voor gewoon agent
 Politieke correctheid
 Polycarbonaat, een kunststof
 Propria Cures, een studentenweekblad
 Protestants-christelijk, een levensbeschouwelijke richting
 pubococcygeus, PC-spier, een andere naam voor de musculus pubococcygeus

Sport 
 PC, Permanente Commissie, de Koninklijke Permanente Commissie der Franeker kaatspartij, organisator van
 de PC, de belangrijkste jaarlijkse kaatswedstrijd (in Franeker)
 penalty corner, een strafcorner in het hockey

Clubs 
 Poloclub, voorkomend in de naam van clubs voor:
 polo (sport), een balsport met twee teams te paard
 waterpolo, een balsport in het water
 kanopolo, een balsport in een kajak
 paardenclub, ponyclub, 
 parenclub